Такмичење у скоку увис у мушкој конкуренцији на 6. Светском првенству у атлетици на отвореном 1997. у Атини, (Грчка) је одржано 4. и 6. августа на Олимпијском стадиону.

Титулу светског првака из Гетеборга 1995. није бранио Трој Кемп са Бахама.

Земље учеснице 
Учествовала су 35 такмичара из 24 земље.

  Аустралија (1)
  Босна и Херцеговина (1)
  Грчка (3)
  Доминиканска Република (1)
  Израел (1)
  Ирска (1)
  Јапан (1)
  (2)
  Јужна Кореја (1)
  Канада (2)
  Куба (1)
  Колумбија (1)
  Маурицијус (1)
  Немачка (2)
  Нови Зеланд (1)
  Норвешка (1)
  Пољска (2)
  Русија (1)
  САД (3)
  Уједињено Краљевство (2)
  Француска (2)
  Чешка (2)
  Шведска (1)
  Шпанија (1)

Рекорди 
Списак рекорда у скоку увис пре почетка светског првенства 1997. године.
Стање 31. јул 1997. године.

Најбољи светски резултати у 1997. години 
Десет најбољих светских такмичара у скоку увис на отвореном 1997. године пре почетка првенства (4. августа 1997), имали су следећи пласман на светској ранг листи.,

Такмичари чија су имена подебљана учествују на СП 1997.

Сатница

Освајачи медаља

Резултати

Квалификације 
Квалификациона норма за финале износила је 2,28 м, коју су прескочила 10 такмичара (КВ) и 2 такмичара на основу резултата (кв).,,

Финале 
Финале је одржано 8. августа са почетком у 18:10 часова. Почетна висина била је 2,20 м.,,

Укупан биланс медаља у скоку увис за мушкарце на отвореном после 6. Светског првенства 1983—1997.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати СП 1997. на сајту ИААФ

Светско првенство у атлетици на отвореном 1997.
Скок увис на Светском првенству у атлетици на отвореном